Buriti Alegre kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Buriti Alegre (ort), Goiás, 
 Buriti Alegre (kommun), Goiás, 

Robotskapade Brasilienförgreningar